Vikram (acteur) - Indiaas acteur en zanger
 Vikram Seth - Indiaas dichter en auteur
 Vikram Samvat - tijdperk in de hindoekalender